Здравка Йорданова (; ) — болгарская гребчиха, выступавшая за сборную Болгарии по академической гребле на всём протяжении 1970-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Монреале, чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Здравка Йорданова родилась 9 декабря 1950 года в Софии, Болгария. Заниматься академической греблей начала в возрасте 15 лет, проходила подготовку в столичной команде ЦСКА.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1971 года, когда вошла в основной состав болгарской национальной сборной и выступила на чемпионате Европы в Копенгагене, где заняла пятое место в зачёте парных рулевых четвёрок.

В 1973 году на европейском первенстве в Москве финишировала четвёртой в одиночках.

В 1975 году побывала на чемпионате мира в Ноттингеме, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в парных двойках — в решающем заезде пропустила вперёд только экипажи из Советского Союза и Восточной Германии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — вместе с напарницей Светлой Оцетовой обошла всех своих соперниц в программе парных двоек и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После монреальской Олимпиады Йорданова осталась в составе гребной команды Болгарии на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1977 году она выступила на мировом первенстве в Амстердаме, где стала серебряной призёркой в парных двойках, уступив на финише команде из ГДР.

В 1978 году в той же дисциплине одержала победу на чемпионате мира в Карапиро. За это выдающееся достижение по итогам сезона Йорданова и Оцетова были признаны лучшими спортсменками Болгарии.

На мировом первенстве 1979 года в Бледе выиграла серебряную медаль в парных двойках, в финале снова уступила восточногерманскому экипажу.

Находясь в числе лидеров болгарской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1980 года в Москве, однако на сей раз попасть в число призёров не смогла — в программе парных двоек они со Светлой Оцетовой пришли к финишу четвёртыми. Вскоре по окончании этих соревнований Здравка Йорданова приняла решение завершить спортивную карьеру.

Окончив Национальную спортивную академию, с 1986 года работала журналисткой. В 1991 году заняла должность председателя Болгарской федерации ветеранов спорта. Являлась членом исполкома Болгарского олимпийского комитета.

В 2011 году за выдающийся вклад в развитие спорта и физической культуры Республики Болгария награждена орденом «Стара планина» I степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Здравка Йорданова  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Болгарии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Почётные граждане Софии